Bagneux est un nom porté par plusieurs communes et anciennes communes françaises : 

 Bagneux, dans l'Aisne
 Bagneux, dans l'Allier
 Bagneux, dans l'Indre
 Bagneux, ancienne commune de Maine-et-Loire,  intégrée à Saumur
 Bagneux, dans la Marne
 Bagneux, en Meurthe-et-Moselle
 Bagneux, ancienne commune des Deux-Sèvres,  intégrée à Argenton-l'Église
 Bagneux, dans les Hauts-de-Seine
 Bagneux-la-Fosse dans l'Aube

 Bagneux est aussi un lieu-dit de plusieurs communes dont celle de Vernéville en Moselle

Deux communes portent le nom approchant de Bagneaux : 
 Bagneaux, dans l'Yonne
 Bagneaux-sur-Loing, en Seine-et-Marne

Bagneux - Lucie Aubrac est une station de la ligne 4 du métro de Paris et de la ligne 15 du futur métro Grand Paris Express.

 Le château du Vieux Bagneux à Saumur
 Le château de Bagneux  à Bournan (Indre-et-Loire)